Фильмы:
 «И повторится всё…» — советский фильм 1984 года режиссёра Ярослава Лупия, снятый на Одесской киностудии.
 «И повторится всё…» — советский фильм 1989 года режиссёра Баграта Оганесяна, снятый на студии Арменфильм.